Эман (от  — вытекаю, распространяюсь) — внесистемная единица измерения удельной (объёмной) активности радиоактивных источников. Название связано с устаревшим названием радона — эманация.

Один эман равен активности 10−10 кюри на 1 литр.

1 эман =  Ки/л

В единицах СИ:
1 эман = 3,7 Бк/м³

В основном эман используется для измерения концентрации радона в минеральной воде и воздухе. Была введена в 1921 году и в настоящее время эта единица применяется довольно редко.

См. также 
 Махе

Примечания

Литература 
 

Единицы измерения радиоактивности